Цвет папоротника — оттенок зелёного, являющийся цветом листьев папоротника. В английском языке данный оттенок в привязке к цвету листьев папоротника впервые упомянут в 1902 году. Также фигурирует как «цвет авокадо средней насыщенности». В технике оригами данный цвет используется как один из базовых для окраски исходных материалов (листов).

См. также 
 Зелёный цвет

Примечания